Ourkherephemout est un nom porté au Nouvel Empire par différentes personnalités des  et s.

 Un personnage nommé Ourkherephemout est daté de la  ; on ne connait pas les titres ni le règne précis pendant lequel il vécut ;
 Ourkherephemout, fils du grand prêtre de Ptah Hori  dans la dernière partie de la  ;
 Ourkherephemout, fils du député du temple de Ptah Sounroy. Il vécut également sous la .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité